Robiné ist der Familienname folgender Personen:

 Bert Robiné (1927–2013), deutscher Journalist
 Larissa Robiné (1918–2004), deutsche Übersetzerin ukrainischer Herkunft
 Nadja Robiné (* 1980), deutsche Schauspielerin